Il doppio maschile del Beijing International Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pierre-Ludovic Duclos e Artem Sitak erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Harri Heliövaara e Michael Ryderstedt 6–7(7–4), 6–3, [10–3].

Teste di serie

  Gong Maoxin /  Li Zhe (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Nicholas Monroe /  Nikolaus Moser (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Beijing International Challenger 2011